Nußelt ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Nußelt (* 1978), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelm Nußelt (1882–1957), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Nussel
 Nußelt-Zahl